В статистической радиотехнике и физике при изучении детерминированных сигналов и случайных процессов широко используется их спектральное представление в виде спектральной плотности, которая базируется на преобразовании Фурье.

Если процесс  имеет конечную энергию и квадратично интегрируем (а это нестационарный процесс), то для одной реализации процесса можно определить преобразование Фурье как случайную комплексную функцию частоты:

Однако она оказывается почти бесполезной для описания ансамбля. Выходом из этой ситуации является отбрасывание некоторых параметров спектра, а именно спектра фаз, и построении функции, характеризующей распределение энергии процесса по оси частот. Тогда согласно теореме Парсеваля энергия

Функция  характеризует, таким образом, распределение энергии реализации по оси частот и называется спектральной плотностью реализации. Усреднив эту функцию по всем реализациям можно получить спектральную плотность процесса.

Перейдем теперь к стационарному в широком смысле центрированному случайному процессу , реализации которого с вероятностью 1 имеют бесконечную энергию и, следовательно, не имеют преобразования Фурье. Спектральная плотность мощности такого процесса может быть найдена на основании теоремы Винера-Хинчина как преобразование Фурье от корреляционной функции:

Если существует прямое преобразование, то существует и обратное преобразование Фурье, которое по известной  определяет :

Если полагать в формулах (3) и (4) соответственно  и , имеем

Формула (6) с учётом (2) показывает, что дисперсия определяет полную энергию стационарного случайного процесса, которая равна площади  под кривой спектральной плотности. Размерную величину  можно трактовать как долю энергии, сосредоточенную в малом интервале частот от  до . Если понимать под  случайный (флуктуационный) ток или напряжение, то величина  будет иметь размерность энергии [В2/Гц] = [В2с]. Поэтому  иногда называют энергетическим спектром. В литературе часто можно встретить другую интерпретацию:  – рассматривается как средняя мощность, выделяемая током или напряжением на сопротивлении 1 Ом. При этом величину  называют спектром мощности случайного процесса.

Свойства спектральной плотности 
 Энергетический спектр стационарного процесса (вещественного или комплексного) – неотрицательная величина:

 Энергетический спектр вещественного стационарного в широком смысле случайного процесса есть действительная и чётная функция частоты:

 Корреляционная функция  и энергетический спектр  стационарного в широком смысле случайного процесса обладают всеми свойствами, характерными для пары взаимных преобразований Фурье. В частности, чем «шире» спектр  тем «уже» корреляционная функция , и наоборот. Этот результат количественно выражается в виде принципа или соотношения неопределенности.

См. также 
 Спектральная плотность мощности
 Спектральная плотность излучения
 База сигнала

Литература 
 
 
 

Обработка сигналов
Преобразование Фурье